Donizete ist der Familienname folgender Personen:

 Leandro Donizete (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Rubens Donizete (* 1979), brasilianischer Radsportler